Strömmingstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strömmingstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)
Strömmingstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn